Percy Morris peut désigner :

  (1881-1975), joueur de cricket gallois ;
  (1893-1967), homme politique britannique.